

Astronomia 
 324787 Wlodarczyk – asteroide della fascia principale

Persone 
 Agnieszka Włodarczyk – attrice e cantante polacca
 Anita Włodarczyk – martellista polacca
 Anna Włodarczyk – ex lunghista polacca
 Piotr Włodarczyk – ex calciatore polacco
 Urszula Włodarczyk – ex multiplista e triplista polacca
 Wojciech Włodarczyk – pallavolista polacco